Género de cacto, plantas espinhentas e com talos suculentos pertencentes à família Cactaceae.

Caryophyllales

es:Digitostigma